Кинерет () — мошава в Израиле на юго-западном берегу озера Кинерет. Населённый пункт расположен на севере Иорданской долины, в 6 км к югу от Тверии. Находится под юрисдикцией регионального совета Эмек-ха-Ярден. Расположен на высоте около 185 метров ниже уровня моря, и в  году его население составляло  жителей.

Поселение основано в 1908 году как мошава.

Не следует путать мошаву «Кинерет» с соседним поселением Квуцат-Кинерет (которое организовано как кибуц).

Название 
Название мошавы «Кинерет» происходит от названия озера, на берегу которого находится поселение. Само же озеро названо по имени древнего ханаанского города, Кинерет, который был расположен на западном берегу озера, в его северной части. Согласно Танаху (Ветхому Завету), город Кинерет попал в удел племени Нафтали (Иисус Навин 19:35), в то время как район современного мошава Кинерет был, вероятно, также уделом Нафтали, или (в зависимости от интерпретации) Иссахара или Завулона. Также в этих местах находился древний город Бет Йерах.

Население

История

Создание деревни и фермы в 1908 году 
В этом месте были созданы две организации: деревня или «мошава» и учебная ферма, известная как ферма Кинерет или двор Кинерет. Деревня была частью проекта поселения барона Эдмонда де Ротшильда и Еврейского колонизационного общества, в то время как ферма Кинерет была основана по инициативе Палестинского бюро Всемирной сионистской организации . Деревня и ферма служили различным целям, но имели общую инфраструктуру (здравоохранение, обеспечение безопасности, культурная жизнь).

Деревня (мошава) 
Деревня была создана как база для семей, желающих заселить землю и вести на ней собственное (фермерское) хозяйство. После провозглашения Израилем независимости деревня стала местным советом с площадью 7000 дунамов. Однако в рамках реорганизации местного самоуправления в 2003 году она перешла под контроль областного совета Эмек-ха-Ярден.

Ферма Кинерет 
Ферма Кинерет (, хават кинерет) или двор Кинерет (, хацер кинерет). В июне 1908 года в качестве эксперимента в деревне Кинерет, построенной на месте руин  появилась ферма. Инициатором этого проекта и ответственным за его воплощение был Артур Руппин, глава Палестинского отделения сионистской организации и один из ведущих сионистов того времени. В отличие от мошавы, ферма была задумана как учебный центр для сельскохозяйственных работ и стала лабораторией для социальных и экономических экспериментов. Здесь были инициированы многие структуры и организации, на которые опиралось и до сих пор опирается израильское общество. Среди них:

 общинные формы поселения, кибуц и мошав;
 движения за права женщин (начиная с сельскохозяйственной учебной фермы для женщин, организованной в 1911 году и заканчивая первой ассамблеей женщин-фермеров в 1914 году);
 кооперативов «а- машбир» для продажи еды по доступным ценам во время Первой мировой войны;
 кооператив Тнува для производства и продажи молока и молочных продуктов;
 строительная компания «Солель Боне», возникшая из рабочего батальона;
 банк Апоалим («рабочий банк»);
 система общественного здравоохранения;
 военизированная организация Хагана;
 союз израильских профсоюзрв Гистадрут .

В первые годы существования фермы вокруг неё группировались местные еврейские фермеры из близлежащих деревень, а затем - молодые пионеры Второй алии. Первоначально еврейские поселенцы селились в караван-сарае (хане), который представлял собой складское помещение, выкупленное у местного бедуинского племени. Первые дни были отмечены голодом и конфликтами.

После забастовки рабочих в октябре 1909 года семь пионеров основали первый кибуц, который назвали Дгания. Кибуцники организовали свою жизнь и труд на коммунальных принципах, черпая свое вдохновение в идеях Бера Борохова. В 1912 году к первоначальным основателям мошавы присоединились десять семей евреев-выходцев из Йемена, которые занимались осушением болот, а также выращиванием овощей. Однако в 1930 году они покинули это место и переселились в Кфар-Марморек, пригород Реховота  

Здесь же была организована cельскохозяйственная учебная ферма для женщин Девичья ферма () - сельскохозяйственная учебная ферма для женщин, действовавшая в 1911–1917 годах  .

Пионеры с фермы Кинерет основали первый квуцот или небольшие фермы, Дганию Алеф в 1910 году и Квуцат Кинерет в 1913 году, а также первое крупное фермерские хозяйства: кибуц, Эйн-Харод, и первая коммунальная сельскохозяйственная деревня или мошав, Нахалаль, оба в 1921 году.

Один из основателей фермы Кинерет, Бенцион Исраэль (1887–1984), помог воссоздать посадки финиковых пальм в Палестине. Путешествуя в Ирак, Иран, Курдистан и Египет в 1930-х годах, где он определил подходящие сорта, купил их и привез с собой. назад большое количество саженцев.

Посёлок сегодня 
На въезде в поселок находится улица Основателей, где сохранились первые дома, построенные из базальта. В северном конце улицы, за старым забором колонии, возвышается дом инженера и землемера Трайделя. Здесь, согласно местной легенде[2], поэт Яков Фихман написал одну из своих поэм. В другом доме на этой улице находится в «Музеей Галилеи», который включает архивы поселеня с момента его колонию архивов и отображается с самого начала.

На краю поселка в 1975 году был установлен обелиск в память о капитане Арноне Ноле, уроженце Дгании, который погиб неподалёку 01 мая 1953 года.

Население

Музеи 
Мошав Кинерет управляет историческим музеем в здании, где размещалась первая местная больница.

Восстановленная ферма Кинерет также функционирует как музей и центр проведения семинаров.

Известные жители 

 Ицхак Табенкин (1888–1971) - член-основатель; Сионистский активист и политик, соучредитель кибуцкого движения

Кладбище 
К востоку от деревни, через дорогу от восстановленной фермы Кинерет, находится историческое кладбище Кинерет, где похоронены многие пионеры и лидеры рабочего движения, в том числе Берл Кацнельсон, Нахман Сыркин, Рахель Блувштейн (Рахель), Бер Борохов, Моисей Гесс, Авраам Герцфельд и Шмуэль Столлер . Первая могила была выкопана в 1911 году для Менахема Шмуэли (Мамаши).

Внешние ссылки

См. также 

 Tarichaea
 Берл Кацнельсон
 Рахель

Примечания 

Региональный совет Эмек-ха-Ярден